Sean Dillon peut désigner :
 Sean Dillon (né en 1983), un joueur de football irlandais ;
 Sean Dillon, un personnage de fiction créé par Jack Higgins.